Pokrvenik est un toponyme qui peut désigner :
 Pokrvenik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Raška, district de Raška ;
 Pokrvenik, un village de Serbie situé dans la municipalité de Tutin, district de Raška.
 Pokrvenik, un village de la République de Macédoine situé dans la municipalité de Resen.